Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2014. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die von 17. bis 18. Juni 2014 stattfand.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw Herrendoppel-Qualifikation (englisch)
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel (Qualifikation)
2014